Коммунар — посёлок в Большеигнатовском районе Республике Мордовия России. Входит в состав Старочамзинского сельского поселения.

История 
Основан в 1919 году 23 семьями из сел Старое Чамзино, Старые Селищи и Чукалы, которые на бывших землях помещика А. Е. Березовского основали коммуну. Коммуна неоднократно подвергалась нападениям белогвардейцев. В память о погибщих коммунарах посёлок был назван Казнеевкой. По данным на 1924 год посёлок состоял из 36 дворов и входил в состав Моревского сельсовета. В 1940 году указом ПВС Мордовской АССР посёлок Казнеевка переименован в Коммунар.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-эрзя составляли 90 %.

Инфраструктура 
Личное подсобное хозяйство.

Транспорт 
Населённый пункт доступен автомобильным транспортом по съезду с автодороги регионального значения «с. Большое Игнатово — с. Атяшево» (идентификационный номер 89 ОП РЗ 89 К-213-09).

Источник 
 Энциклопедия Мордовия, В. П. Ковшов, А. С. Тувин.
 Мордовия: Энциклопедия: в 2 тт. / Гл. ред. А. И. Сухарев; НИИ гуманитарных наук при Правительстве Республики Мордовия. — Саранск: Мордовское книжное издательство, 2003—2004. — 10 000 экз. — Т. 1: А — М. — 2003. — 570 с.

Примечания 

Населённые пункты Большеигнатовского района